Juan Manuel Cajigal puede referirse a:

 Juan Manuel de Cajigal y Martínez, capitán general de Venezuela y de Cuba.
 Juan Manuel Cagigal y Odoardo, matemático venezolano.
 Municipio Juan Manuel Cajigal, uno de los 21 municipios que forman parte del Estado Anzoátegui, Venezuela.